Joliet, ville de l'Illinois (code aéronautique JOT)
 Joliet, ville du Montana
 Joliet, extension de nom de fichier

Voir aussi 
 Louis Jolliet, explorateur canadien, découvreur du Mississippi

Homonymie de toponyme